

Населені пункти 

 Ротман — поселення в общині Юршинці, Подравський регіон‎, Словенія.

Відомі носії 
 Георг Ротман (1739—1778) — шведський ботанік та лікар, один з «Апостолів Ліннея»
 Джеймс Ротман (нар. 1950) — американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з медицинии за 2013.
 Райко Ротман (нар. 1989) — словенський футболіст, півзахисник клубу «Істанбул ББ».
 Ральф Ротманн (нім. Ralf Rothmann;  1953) — німецький письменник, поет і драматург.
 Ротман Микола Якович (1954—2016) — український журналіст, публіцист, редактор, заслужений журналіст України, голова Тернопільської обласної організації НСЖУ (2002—2016).